Dendrocoelidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Dendrocoelidae i ordningen planarier, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen planarier, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dendrocoelidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Planarier
Dendrocoelidae